Ка́рел А́ндел (, 1884 − 1947) — чехословацкий астроном и селенограф, в 1917 был одним из основателей Чешского астрономического общества. Важнейшая его работа — карта Луны (1924).

В его честь названы кратер на Луне и астероид № 22465 Karelanděl.

Публикации 
 Mappa Selenographica, 1926, Praha.

Примечания

Литература 
 

Астрономы по алфавиту
Астрономы Чехословакии
Астрономы XX века